Farleton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Farleton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire